Maximilianus Joseph Adalbertus Andreas Antonius Adamski ou Maximillien Adamski (1796 - 1841) foi um botânico  polonês .

Ligações externas
  

Botânicos da Polônia